Села:
 Нагірне — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Нагірне — Запорізька область, Вільнянський район
 Нагірне — Кіровоградська область, Долинський район
 Нагірне — Кіровоградська область, Світловодський район
 Нагірне — Луганська область, Свердловський район
 Нагірне — Львівська область, Самбірський район
 Нагірне — Львівська область, Стрийський район
 Нагірне — Львівська область, Яворівський район
 Нагірне — Одеська область, Окнянський район
 Нагірне — Одеська область, Ренійський район
 Нагірне — Полтавська область, Решетилівський район
 Нагірне — Рівненська область, Дубенський район
 Нагірне — Харківська область, Зачепилівський район
 Нагірне — Харківська область, Сахновщинський район

Селища:
 Нагірне — Донецька область, Бахмутський район

Див. також 
 Нагірний
 Нагорний
 Нагорне